De Alpenzusjes is een Nederlands zangduo dat werd opgericht in 1980, ophield te bestaan in 2009 en in 2010 werd heropgericht. Het duo maakte, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk Nederlandstalige "Tiroler" schlagermuziek.
In 1983 traden ze samen met Franky Boy op met het nummer 'Jodeladiehieppieppiep' in het programma Op volle toeren van Chiel Montagne.

Bezetting 
Het duo De Alpenzusjes werd opgericht in 1980 met als leden Carla Janssen-Langendijk en Hanny Tholen. Tholen bleef slechts twee jaar bij de groep, waarna haar positie achtereenvolgens door verschillende andere zangeressen werd overgenomen. Sinds medio 2007 werd deze plaats ingevuld door Edith Verboeket. In 2009 stopten De Alpenzusjes definitief met muziek maken.

Sinds 2010 treedt een geheel nieuw duo weer op onder de naam De Alpenzusjes. De nieuwe formatie heeft de traditionele Tiroler schlagermuziek achter zich gelaten. Begin 2011 bracht het nieuwe duo hun carnavalsplaat "Naar voren, naar achter" uit. Het oorspronkelijke lid Carla Janssen-Langendijk heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de naam De Alpenzusjes.

Andere zangeressen zijn geweest:

Discografie

Albums 

|-
|align="left"|Jodelfeest in Tirol||1981||-||||||
|-
|align="left"|De Alpenzusjes in Athene||1982||-||||||
|-
|align="left"|Holarie setz mich auf dein knie||1982||-||||||
|-
|align="left"|Wij zijn de Alpenzusjes||1983||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Een uurtje met de Alpenzusjes||1988||-||||||
|-
|align="left"|Het beste van||1990||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|10 Jaar||1991||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Liefde kent geen grenzen||1992||-||||||
|-
|align="left"|Keihard de beste||1994||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Metamorfose||1995||-||||||
|-
|align="left"|Ter land, ter zee of in de lucht||1995||-||||||
|-
|align="left"|Feest met de Alpenzusjes||2000||-||||||
|-
|align="left"|Tirolerland||2000||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Tirolerfestival||2000||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Hollands goud||2001||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Hollands glorie||2002||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Ik hou van Holland(s)||2006||-||||||
|-
|align="left"|Veel lol en plezier||2006||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Het beste van||2006||-|||||| Verzamelalbum
|-
|align="left"|25 Jaar liefde voor muziek||2007||-||||||
|-
|align="left"|Alpenstampers||2007||-||||||
|-
|align="left"|Hossa hossa||2008||-||||||
|-
|align="left"|Hier zijn we weer!||2012||04-02-2012||53||3||
|}

Singles 

|-
|align="left"|De Tiroler babysitter song||1985||18-01-1986||tip14||-|| met Trio Kwatsch /Nr. 29 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Plus jamais d'amour||1988||-|||||| Nr. 76 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Ik doe 't nooit meer||1988||-|||||| Nr. 50 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Naar voren, naar achter||2011||-|||||| Nr. 40 in de Single Top 100
|-
|align="left"|De jungledans||2011||-|||||| Nr. 54 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hutje op de hei||2012||-|||||| Nr. 39 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Naar de costa||2012||-|||||| Nr. 82 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Kontebonke||2013||-|||||| Nr. 25 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hoemparapapa||2014||-|||||| Nr. 60 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Spring Op En Neer||2017||23-06-2017||||||
|-
|align="left"|Zwaai Naar Jou||2018||05-01-2018||||||
|-
|align="left"|Wil Jij De Mijne Zijn||2018||13-07-2018||||||
|-
|align="left"|We Dansen De Sirtaki||2019||06-02-2019||||||
|-
|align="left"|Klumpe Stumper||2019||15-02-2019||||||met Goldfinger
|-
|align="left"|Vriendinnen Voor Het Leven||2019||17-05-2019||||||
|-
|align="left"|Like A Prayer||2019||31-05-2019||||||
|-
|align="left"|Springwals||2019||13-09-2019||||||
|-
|align="left"|Drinklied||2019||08-11-2019||||||
|-
|align="left"|Like A Prayer (Linke Soep Remix)||2019||20-12-2019||||||met Linke Soep
|-
|align="left"|Samen blij||2020||||||||
|-
|align="left"|Proost||2020||24-01-2020||||||
|-
|align="left"|You'll Never Walk Alone||2020||24-04-2020||||||
|-
|align="left"|Daar Komt De Boemeltrein||2021||05-02-2021||||||
|-
|align="left"|Kannie Dansen||2021||23-07-2021||||||met PartyFriex
|-
|align="left"|Superman||2022||28-01-2022||||||met Jan Biggel
|-
|}

Externe links 
 Officiële website
 De Alpenzusjes bij het Nationaal Popinstituut in 2008 via het Internet Archive

Nederlandse band